Peracamps és una de les tres entitats de població del municipi de Llobera (Solsonès). No té cap nucli de poblament agrupat.

Demografia

Vegeu també 
 Torre de Peracamps
 Fets de Peracamps

Referències 

Entitats de població del Solsonès
Geografia de Llobera